Eitzenberg ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Eitzenberg (Iffeldorf), Ortsteil von Iffeldorf, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

in Österreich:
 Eitzenberg (Gemeinde Neulengbach), Ortschaft von Neulengbach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Eitzenberg (Gemeinde Heiligenberg), Ortschaft von Heiligenberg, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Eitzenberg (Gemeinde Münzkirchen), Ortschaft von Münzkirchen, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Eitzenberg (Gemeinde Waizenkirchen), Ortschaft von Waizenkirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Eitzenberg (Gemeinde Weibern), Ortschaft von Weibern, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Siehe auch:

 Eitzenberger